Risner ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Risner (1533–1580), deutscher Mathematiker
 James Robinson Risner (*  1925), US-amerikanischer Brigadegeneral

Siehe auch:
 Riesner